Jose Cardinal (1967. január 19.–) portugál nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása: postás. Teljes neve: Jose Manuel Cardinal Silva.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Portugál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom rendezte a 17., a  2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Olegário Benquerença partbírójakánt alkalmazta.

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Olegário Benquerença egyik partbírójaként vette igénybe szolgálatát. Világbajnokságon vezetett mérkőzéseinek száma: 3.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Portugál labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek